Met Mach wordt aangeduid:

Het machgetal
De Machkernel
De Oostenrijkse fysicus of filosoof Ernst Mach
De Schotse kunstenaar David Mach